Тит Статілій Тавр () — преномен, номен і когномен імені діячів Стародавнього Риму з роду нобілів Статіліїв, його гілки Таврів:
 Тит Статілій Тавр — консул 26 року до н. е.
 Тит Статілій Тавр — консул 11 року.
 Тит Статілій Тавр — консул 44 року.
 Тит Статілій Тавр Корвін — консул 45 року.